Clayville kan syfta på:

 Clayville, New York
 Clayville, Rhode Island